Вильена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Виналопо. Занимает площадь 345,6 км². Население — 34 968 человек (на 2010 год).

См. также 
 Замок Аталая

Население

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель по Вильене в Викигиде
 Официальная страница Вильены

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте